Senza paura – film del 1999 diretto da Stefano Calvagna
Senza paura (Sem Medo) – brano musicale scritto da Sergio Bardotti e composto da Vinícius de Moraes e Toquinho, interpretato da Ornella Vanoni
Senza paura – album del 2013 di Giorgia